A131 (Frankrijk) - snelweg in Frankrijk
 A131 (Groot-Brittannië) - snelweg in Groot-Brittannië